El término Miércoles de Ceniza puede referirse:

Año litúrgico 
 al Miércoles de Ceniza, el primer día de la Cuaresma en los calendarios litúrgicos católico, protestante, y anglicano;

Cine y televisión 
 a Miércoles de Ceniza (1958), una película dirigida por Roberto Gavaldón;
 a Miércoles de Ceniza (1973), una película dirigida por Larry Peerce;
 a Miércoles de Ceniza (2002), una película dirigida por Edward Burns.